Amerikai Egyesült Államok
 Sunshine (Ashley megye, Arkansas)
 Sunshine (Garland megye, Arkansas)
 Sunshine (Colorado)
 Sunshine (Greenup megye, Kentucky)
 Sunshine (Harlan megye, Kentucky)
 Sunshine (Louisiana)
 Sunshine (Washington)

 Sunshine-csúcs – hegycsúcs Coloradóban

 Ausztrália
 Sunshine (Új-Dél-Wales)
 Sunshine (Victoria)